Æthelwine ist ein angelsächsischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Beim Namen Æthelwine handelt es sich um eine Variante von Æðelwine, der sich aus den altenglischen Elementen æðel „edel“, „vornehm“ und wine „Freund“, „Beschützer“ zusammengesetzt.

Varianten 

 Deutsch: Alwin
 Urgermanisch: Adalwin
 Feminin: Alwine
 Englisch: Alvin, Elvin, Elwin, Elwyn
 Angelsächsisch: Æðelwine, Aethelwine, Ethelwine
 Feminin: Alvena, Alvina, Elvina
 Niederländisch: Alwin
 Spanisch
 Feminin: Etelvina

Namensträger 

 Æthelwine von Abingdon († 1018), Abt von Abingdon
 Æthelwine von Durham († 1071/1072), Bischof von Durham
 Æthelwine von East Anglia († 992), Ealdorman von East Anglia
 Æthelwine (Lindsey) († um 692), Bischof von Lindsey, Heiliger
 Æthelwine von Wells († 1027), Bischof von Wells

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname